Hrastina je lahko:
 Hrastina Samoborska (Hrvaška)
 Hrastina (Hrvaška)